Перпер — еврейская фамилия:
 Перпер, Григорий Самойлович (известен как Григорий Перов; 1905—1981) — писатель-сатирик, поэт и переводчик.
 Перпер, Иосиф Овшиевич (1886—1966) — русский издатель, редактор, деятель вегетарианского движения.
 Перпер, Мира Иосифовна (1918—2001) — литературовед, источниковед и библиограф, дочь И. О. Перпера.